

Linguistica
Lingua emiliana – gruppo di varietà linguistiche appartenenti al gruppo gallo-italico che, insieme al romagnolo, costituiscono il continuum linguistico emiliano-romagnolo.

Onomastica
 Emiliano – nome proprio di persona italiano maschile
 Emiliano – cognome italiano

Persone
Publio Cornelio Scipione Emiliano – console nel 147 e 134 a.C.
Emiliano – imperatore romano
Emiliano – console nel 259
Emiliano – console nel 276
Michele Emiliano – politico nato nel XX secolo

Religiosi
Emiliano della Cogolla – eremita e santo
Emiliano di Durostoro – martire e santo
Emiliano d'Irlanda – vescovo irlandese e santo
Emiliano di Trevi – vescovo di Trevi e santo

Pagine correlate
Emiliana